Сарі́-Хосо́рський джамоат () — джамоат у складі Балджувонського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Шайдон.

Населення — 5323 особи (2010; 5316 в 2009, 4806 в 2005).

До складу джамоату входять 27 сіл:

Примітки 

Джамоати Балджувонського району